HMS „Admiralty” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Admiralty” – jacht z początku XIX wieku, od 1830 roku nosił nazwę HMS „Plymouth”
 HMS „Admiralty” – jacht z lat 30. XIX wieku, od 1831 roku nosił nazwę HMS „Fanny”

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów